Првенство Италије у рагбију 2014-15. (службени назив: Campionato di Eccellenza 2014-15) је било 85. издање Првенства Италије у рагбију. Титулу је освојио Калвизано.

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Први меч

Ровиго - Фиаме Оро 33-31 

Калвизано - Мољано 30-15

Други меч

Ровиго - Фиаме Оро 17-10

Калвизано - Мољано 23-24

Финале

Ровиго - Калвизано 10-11

Референце 

Сезоне Првенства Италије у рагбију
Рагби у 2014.
Рагби у 2015.